Зарівна — жіноча форма прізвища Зарівний.
 Зарівна Теодозія Петрівна ( 22 червня 1951, с. Ридодуби) — українська письменниця, театрознавиця, журналістка.
  ( 4 липня 1989, м. Херсон) — українська підприємиця, громадсько-політична діячка.

жіночі форми прізвищ